Білик Надія Іванівна:

 Білик Надія Іванівна ( 1971) — український науковець, культуролог, громадсько-культурна діячка.
 Білик Надія Іванівна ( 1950) — український педагог, науковець, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, доктор педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України.